Ab DeMarco ist der Name folgender Personen:

* Ab DeMarco senior (Albert Georges DeMarco senior; 1916–1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Ab DeMarco junior (Albert Thomas DeMarco junior; * 1949), kanadischer Eishockeyspieler